Auchy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Auchy-les-Mines, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Auchy-lès-Hesdin, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Auchy-la-Montagne, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Auchy-au-Bois, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,